

Рів'єра-Біч — місто, штат Флорида
 Рів'єра-Біч — переписна місцевість, штат Меріленд